

Cinema 
 Vegas – film del 2009 diretto da Gunnar Vikene

Fumetti 
 Vegas – personaggio Marvel Comics

Musica 
 Vegas – gruppo musicale britannico
 Vegas – album dei Vegas del 1992
 Vegas – singolo degli Sleeper del 1995
 Vegas – album dei Crystal Method del 1997
 Vegas – singolo di Calvin Harris del 2007
 Vegas – singolo di Doja Cat del 2022

Persone
 Giuseppe Vegas (1951) – politico ed economista italiano
 Johnny Vegas (1970) – attore britannico
 Johnny Vegas (1976) – portiere peruviano

Televisione 
 Vegas – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2012 dalla CBS
 Vega$ – serie televisiva statunitense trasmessa tra il 1978 e il 1981 dalla ABC

Altro 
 Vegas – nome con cui viene a volte chiamata Las Vegas, Nevada
 Vegas – gioco da tavolo